Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 23 по 26 февраля 2017 года в городе Санкт-Галлен.

В чемпионате принимало участие 16 команд.

Победителями чемпионата (2-й раз в истории чемпионата) стала команда Gstaad 1 (скип Янник Шваллер), победившая в финале команду Dübendorf (скип Марк Пфистер). Бронзовые медали завоевала команда Thurgau (скип Nina Ledergerber).

Формат соревнований

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Предварительный этап

Стадия А 
Победитель выходит напрямую в четвертьфинал медального этапа.

Стадия B

Стадия С

Медальный этап 

{{Плей-офф кёрлинг 
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфинал
| RD3=Финал

| RD1-seed1=
| RD1-team1=Dübendorf / Pfister
| RD1-score1=6
| RD1-seed2=
| RD1-team2=St.Galler Bär 1 / Gribi
| RD1-score2=1

| RD1-seed3=
| RD1-team3=Gstaad 1 / Schwaller
| RD1-score3=6
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4=3

| RD2-seed1=
| RD2-team1=St.Galler Bär 1 / Gribi
| RD2-score1=1
| RD2-seed2=
| RD2-team2={{nobr|Gstaad 1 / Schwaller}}
| RD2-score2=7

| RD3-seed1=
| RD3-team1=Dübendorf / Pfister
| RD3-score1=3
| RD3-seed2=
| RD3-team2=

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Швейцарии в 2017 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Февраль 2017 года